Герб «муниципального образования — городской округ город Каси́мов Касимовского района Рязанской области» Российской Федерации — является официальным символом города Касимова, его достоинства, исторического и административного значения, а также прав органов самоуправления Касимовского городского муниципального образования.

Герб утверждён решением Касимовской городской Думы № 55/5 от 19 мая 1998 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 290.

Описание герба 
«В лазоревом (синем, голубом) поле– золотое корабельное основание, нос которого увенчан короной, украшенной самоцветами;в золотой левой вольной части со скругленным углом – старинная зеленая княжеская шапка с черной собольей опушкой, над которой золотое украшение («городок») с лазоревым самоцветным камнем. Щит увенчан муниципальной короной установленного образца.»

Описание символики герба 
Герб города Касимова представляет собой лазоревый (синий, голубой) геральдический щит, в котором помещено старинное золотое корабельное основание, означающее, что из сего места издревле доставлялись к корабельному строению леса, окружающие город Касимов.

Фигурный нос корабельного основания в напоминание об уникальной истории Касимова («Городца Мещерского»), бывшего в XV—XVII веках центром Касимовского царства, увенчан золотой короной, украшенной самоцветными камнями.

В знак административно-территориальной принадлежности города Касимова к Рязанской области в верхнем геральдически левом (правом от зрителя) углу щита помещена золотая вольная часть (специальный квадрат) со скруглённым углом, в котором — старинная зелёная княжеская шапка, венчающая голову князя в областном гербе. Шапка имеет чёрную соболью опушку, над которой укреплено золотое украшение («городок»), символизирующее «Древо жизни», с лазоревым самоцветным камнем, имеющим цвет гербового щита и означающим драгоценный камень города Касимова в венце Рязанской области.

История герба 

Исторический герб Касимова был Высочайше утверждён  года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Рязанского наместничества (ПСЗРИ, 1779, Закон № 14884). В приложении к Закону № 14884 «Рисунки гербов Рязанского наместничества» указана более ранняя дата Высочайшего утверждения герба —  года. Вероятнее всего, ранняя дата — ошибка, которая появилась в приложении «Полного собрания законов Российской империи» в 1843 году при составлении специального тома с литографированными изображениями всех городских и губернских гербов.

Подлинное описание герба Касимова гласило:
В верхней части герб Рязанского наместничества — «серебряной мечъ и ножны, положенные на крестъ, надъ ними зеленая шапка, какова на Князѣ въ Намѣстническомъ гербѣ».

«Во 2-й части въ голубомъ полѣ корабельное основаніе, означающее, что изъ сего мѣста доставляются къ строенію корабельному принадлежащіе лѣса».

Герб Касимова был составлен в Герольдмейстерской конторе под руководством герольдмейстера статского советника А. А. Волкова.

В 1864 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Касимова Рязанской губернии (официально не утверждён):

«В лазоревом щите три золотых бревна. В вольной части герб Рязанской губернии. Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой».

В советский период исторический герб Касимова в официальных документах не использовался.

16 декабря 1997 года решением Касимовского районного Совета депутатов был утверждён герб Касимовского района, который был создан на основе исторических гербов Касимова и Елатьмы (1779 года) и имел следующее описание: «В лазоревом (синем, голубом) поле — серебряная волнистая перевязь, сопровождаемая вверху золотым корабельным основанием, обращённым косвенно к сердцу щита, а внизу — серебряным парусом с золотыми верёвками и серебряным флажком о двух косицах, обращенным вправо, на серебряной мачте; в золотой вольной части со скруглённым углом — старинная зелёная княжеская шапка, имеющая чёрную соболью опушку, над которой укреплено золотое украшение („городок“) с лазоревым самоцветным камнем».

Герб района был разработан Сергеем Афониным, Николаем Самочадиным, Геннадием Грязновым. Автор рисунка герба — Михаил Шелковенко.

19 мая 1998 года был утверждён герб Касимова, разработанный на основе исторического герба города 1779 года художником Михаилом Шелковенко совместно с касимовским художником Владимиром Мурашовым.

В 2012 году герб города был увенчан муниципальной короной о пяти зубцах с золотым обручем, украшенным самоцветами (в знак того, что Касимов в древности был центром Касимовского царства (ханства).

6 октября 2003 года Банком России была выпущена памятная монета номиналом 10 рублей, из серии Древние города России, на реверсе которой изображён герб Касимова.

См. также 
 Флаг Касимова

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Д. Лобанов, С. Филатов Земельная геральдика в символике Русской Императорской армии XVIII — нач. XX вв.
 Гербы городов Рязанской губернии// Наука и жизнь. — 1980 — № 11

Ссылки 
  WEB-МУЗЕЙ Рязанской геральдики Михаила Шелковенко
 Банк России выпускает монеты достоинством 10 рублей серии «Древние города России». 
 ИСПРАВЛЕНО: В сети появился обновлённый герб рязанского Касимова 
 Коронный приём. В Касимове Рязанской области решили сменить герб 

Касимов
Гербы Рязанской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением корабля
Гербы с изображением корон на щите